Serie A1 2016-2017 – 94º campionato italiano di hockey su pista maschile di prima divisione
 Serie A1 2016-2017 – 86º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Serie A1 2016-2017 – 48º campionato italiano di pallamano femminile  della massima serie
 Serie A1 2016-2017 – 33º campionato italiano di pallanuoto femminile di prima divisione
 Serie A1 2016-2017 – 98º campionato italiano di pallanuoto maschile di prima divisione
 Serie A1 2016-2017 – 72º campionato italiano di pallavolo femminile di prima divisione
 Serie A1 2016-2017 – 72º campionato italiano di pallavolo maschile di prima divisione

Pagine correlate 
 Serie A 2016-2017 (disambigua)